

Населені пункти та їхні частини
 Скаршево — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скаршево — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Скаршево — частина села Ґульб у гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Скаршево — осада в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки